Elflein ist ein überwiegend deutscher Familienname, der vom angelsächsischen Rufnamen Ælflin abgeleitet ist und äquivalent zur englischen Version Elflain ist.Ælflin bedeutet in etwa „kleine Elf“. Der Name setzt sich aus den Elementen 'aelf', elf, und 'wine', Freund, zusammen; Dies waren häufig verwendete Elemente in angelsächsischen zusammengesetzten Personennamen wie „Ælfwig“, Elfenkampf, und "Æthelwine", Adliger Freund. „Ælfwine“ ist im Domesday Book von 1086 als „Aeluuin“, „Alfuuinns“, „Aluuinus“ und „Eluuin“ verzeichnet, während ein „Goduine Ælfuini filius“ (Godwin, Sohn von Aelfwine) in den feudalen Dokumenten der Abtei von 1095 erscheint von Bury St. Edmunds, Suffolk. Eine Anne Elfelin heiratete im Dezember 1628 Nathaniel Whitel in Lincolnshire, und James Elflain wurde am 28. November 1819 in St. Luke's, Finsbury, London, getauft.

In der Stadt Volkach gibt es eine alteingessene Winzersfamilie Elflein, deren Nachname sich vom 16.–17. Jahrhundert von zuerst Elbla, dann auf Elcklein und später auf Elflein geändert hat. Der assoziierte Name Elbla stammt gemäß den kirchlichen Matrikelbüchern aus Dittersdorf, vermutlich dem heutigen Wielowies, nahe der Stadt Elblag in Polen. Deswegen ist der wahrscheinliche Namensursprung der Elfleins aus Volkach eine spätmittelalterliche Eindeutschung des polnischen Nachnamens Elbląg.

Namensträger 
 Ælflin (Elflein) (ca. 978), angelsächsischer Mönch und Schriftgelehrter.
 Ada María Elflein (1880–1919), argentinische Schriftstellerin und Feministin
 Dietmar Elflein (* 1964), deutscher Musikwissenschaftler
 Hermann Elflein (1892–1943), deutscher Lithograf, Kommunist und Widerstandskämpfer
 Marc Elflein (* 2005), deutscher Kinderdarsteller
 Pat Elflein (* 1994), US-amerikanischer Footballspieler

Einzelnachweise 

Familienname
Deutscher Personenname